Акшокинский сельский округ:

Акшокинский сельский округ — административная единица, Урджарский район, Восточно-Казахстанская область
 Акшокинский сельский округ — административная единица, Шетский район, Карагандинская область

См. также 
 Акшокы